Восстание на «Сторожевом» — вооружённый мятеж группы военных моряков на большом противолодочном корабле (БПК) ВМФ СССР «Сторожевой» в 1975 году. Руководителем восстания стал замполит корабля, капитан 3-го ранга Валерий Саблин.

Ход восстания 

Заперев в акустическом отсеке командира корабля капитана 2-го ранга Анатолия Потульного, Саблин захватил управление «Сторожевым».

Текст заявления сводился примерно к следующему:

«Руководство партии и советского правительства изменило принципам революции. Нет свободы и справедливости. Единственный выход — новая коммунистическая революция. Революция — это могучее движение общественной мысли, это колоссальный всплеск колебаний ионосферы, который неизбежно вызовет деятельность масс и воплотится в материальном изменении всей общественно-экономической формации. Какой класс будет гегемоном коммунистической революции? Это будет класс трудовой рабоче-крестьянской интеллигенции. Стержневой вопрос революции — вопрос о власти. Предполагается что нынешний государственный аппарат будет очищен, а по некоторым узлам разбит и выброшен на свалку истории. Будут ли эти вопросы решаться через диктатуру ведущего класса? Обязательно! Только через величайшую всенародную бдительность — путь к обществу счастья!»

Далее выдвигались следующие требования:
 Объявить территорию корабля Сторожевой свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года.
 Предоставить одному из членов экипажа возможность ежедневно выступать по радио и телевидению с 21:30 по 22:00.
 Обеспечить корабль всеми видами довольствия.
 Разрешить радиопередачи Сторожевого в радиосети Маяк.
 При сходе на берег членов экипажа считать их неприкосновенными личностями.

«За» высказались три лейтенанта и несколько мичманов. Всех, кто был не согласен, заперли в каютах. После этого во время ужина был собран личный состав. Саблин заявил: — Мы пойдём сегодня в Кронштадт, чтобы выступить по Центральному телевидению с заявлением о необходимости революционных преобразований. Нас должна услышать вся страна. Наши требования изложены в обращении «Всем, всем!» и в телеграмме членам Политбюро. Каждый офицер и мичман должен высказать своё мнение.

Пока шло это собрание, на стоявшую рядом подлодку сбежали командир электротехнической группы корабля старший лейтенант Фирсов и его подчинённый матрос, чтобы доложить о ЧП на корабле. Саблин отдал распоряжение сниматься с якоря. «Сторожевой» взял курс на выход из Рижского залива. Флотское командование опасалось, и небезосновательно, что на самом деле корабль уйдёт в Швецию (по примеру Йонаса Плешкиса, сделавшего это в 1961 году). Была начата масштабная операция по его перехвату. Вдогонку было брошено 9 кораблей погранвойск и Балтийского флота. Около трёх часов ночи 9 ноября был поднят по боевой тревоге 668-й бомбардировочный авиационный полк, базировавшийся на аэродроме Тукумс в двадцати километрах от Юрмалы.

Самолёты легли на боевой курс. Одна бомба попала прямо в середину палубы на юте корабля, разрушила при взрыве палубное покрытие и заклинила руль. Корабль стал описывать широкую циркуляцию и застопорил ход. В это время на главный командный пункт флота вбежал начальник оперативного управления контр-адмирал Яковлев и закричал: «БПК „Сторожевой“ остановился, товарищ командующий. Необходимо прекратить его обстреливать!» Во время обстрела группа матросов проникла в арсенал, вооружилась и освободила командира корабля и офицеров. Командир ворвался на ходовой мостик, выстрелил по ногам Саблина и вернул себе управление кораблём. В 10 часов 35 минут на командный пункт флота пришла телеграмма от капитана 2 ранга Потульного: «Корабль остановлен. Овладел обстановкой». В ходе этого эпизода один из бомбардировщиков по ошибке атаковал советский сухогруз, шедший из Вентспилса в Финляндию и повредил его осколками бомб. Вылет бомбардировщиков Як-28 был организован неудачно, за что почти весь руководящий состав авиадивизии и авиаполка получил предупреждение о неполном служебном соответствии от имени главнокомандующего ВВС.

Последствия. Судебный процесс 
Саблин был обвинён в измене Родине и 3 августа 1976 года расстрелян. Принимавший наиболее активное участие в восстании 23-летний матрос Александр Шеин (исполнял обязанности корабельного художника-оформителя и помогал Саблину зондировать настроения в экипаже) был приговорён к 8 годам лишения свободы. В отношении ещё 6 офицеров и 11 мичманов были возбуждены уголовные дела, однако суд оправдал их, хотя многие из них подверглись взысканиям по служебной и партийной линии. Экипаж «Сторожевого» был расформирован. Многих офицеров корабля уволили с военной службы.

В 1994 году военная коллегия Верховного суда РФ пересмотрела дело Саблина «с учётом новых обстоятельств» и переквалифицировала его с «измены Родине» на статьи о воинских преступлениях (превышение власти, неповиновение и сопротивление начальству), по совокупности которых изменила приговор на 10 лет лишения свободы. При этом было указано, что полной реабилитации Саблин и его соратник матрос Александр Шеин не подлежат.

След в культуре 
Восстание на «Сторожевом» и бегство Йонаса Плешкиса легли в основу романа Тома Клэнси «Охота за „Красным Октябрём“».

Примечания

Литература 
 Борискин А. Е. Лицедеи. // Военно-исторический журнал. — 1990. — № 10. — С.73-79.
 
 Шигин В. В. Мятежный «Сторожевой». Последний парад капитана 3-го ранга Саблина. — М.: Вече, 2013. — 432 с. — (Военные тайны XX века). — 2500 экз. — ISBN 978-5-4444-1130-8.
 Черкашин Н. А. Чрезвычайные происшествия на советском флоте. — М.: Вече, 2007. — 480 с. — (Военные тайны XX века). — Тираж 4000 экз. — ISBN 978-5-9533-2414-4, ISBN 978-5-9533-2942-2.

Ссылки 
 Офицер Балтфлота 30 лет назад пытался свергнуть советское правительство, подняв восстание на военном корабле Newsru.com
 Капитан Саблин — герой или предатель?
 Мы не знаем правды о мятеже на «Сторожевом» Беседа с вице-адмиралом А. И. Корниенко.
 А. М. Сергеев В одном вы правы, товарищ вице-адмирал… Независимая газета 25.11.2005
 The Secret Soviet Naval Mutiny — интервью Би-би-си с участником событий
 «Уничтожить любой ценой». 45 лет назад советские моряки подняли бунт на боевом корабле. За ними послали весь Балтийский флот // Lenta.ru

 
Восстания в СССР
1975 год в СССР
Ноябрь 1975 года
Конфликты 1975 года
Восстания на флоте